Die Liste englischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den englischen Schachverband (der ein eigenständiges Mitglied der FIDE ist) spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft;
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind 37 Großmeister, 63 Internationale Meister (darunter mit Dagnė Čiukšytė, Jovanka Houska, Harriet Hunt und Susan Lalić vier Frauen), 8 Großmeisterinnen der Frauen und 11 Internationale Meisterinnen der Frauen für den englischen Schachverband spielberechtigt. Acht Großmeister, elf Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind nicht mehr für den englischen Schachverband spielberechtigt, zwei Großmeister, zwei Ehren-Großmeister, 13 Internationale Meister und vier Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben. Wilhelm Steinitz war von 1886 bis 1894 Weltmeister, Vera Menchik von 1927 bis 1944 Weltmeisterin der Frauen.

Im Fernschach haben 17 englische Spieler den Titel eines Großmeisters, 33 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 37 den eines Internationalen Meisters, drei den eines Großmeisters der Frauen und eine den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind vier Großmeister, zwei Verdiente Internationale Meister, vierzehn Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen bereits verstorben.

Die britische Einzelmeisterschaften wurde 99-mal, die britische Meisterschaft der Frauen 102-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Jonathan Penrose mit zehn Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Rowena Mary Bruce mit elf Titeln am häufigsten für sich.

Weitere 37 englische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, HWGM = Ehren-Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, CM = Candidate Master, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen britischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen britischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine britische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 27. Oktober 2022.

Siehe auch 
 Liste der britischen Meister im Schach

Weblinks 

 Englische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Englische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Titelträger im Fernschach (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler England
England